

Toponyme 

 Hammamet, une ville tunisienne du gouvernorat de Nabeul ;
 Hammamet, une délégation tunisienne du gouvernorat de Nabeul ;
 Hammamet, une commune algérienne de la wilaya de Tébessa ;

Film 

 Hammamet, un film italien de Gianni Amelio sorti en 2020.